Life Goes On:

Песни:
 «Life Goes On» — песня Тупака Шакура 1996 года с альбома All Eyez on Me.
 «Life Goes On» — песня Ферги 2016 года с альбома Double Dutchess.
 «Life Goes On» — песня BTS 2020 года с альбома BE.

Кино:
 «Жизнь продолжается» () — американский драматический телевизионный сериал, транслировался с 1989 по 1993 год.